Эстаблес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 52,42 км². Население — 46 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары